68 километр (68 км):

 68 км — железнодорожный остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Ленинградской области,
 68 км — железнодорожный остановочный пункт Московской железной дороги на БМО,
 68 км — железнодорожный остановочный пункт на линии Винница—Гайворон в Винницкой области Украина.